Мадемуазель де Мопен:

 Жюли д’Обиньи, сценическое имя мадемуазель де Мопен (ок. 1670—1707) — французская оперная певица и актриса.
 Мадемуазель де Мопен — роман Теофиля Готье.
 Мадемуазель де Мопен (фильм) — кинокомедия Мауро Болоньини.